Hegen umschreibt
 umgangssprachlich ein Nähren und ein Wachsen lassen von jemandem oder etwas; die Redensart hegen und pflegen zeigt hier einen feinen, aber deutlichen Unterschied
 im Berufsbild und Ehrenkodex der Jäger werden Jagd und Hege nebeneinander gestellt

Hegen ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Hegen (* 1985), deutsche Speerwerferin
 Dieter Hegen (* 1962), deutscher Eishockeyspieler und -trainer
 Gerhard Hegen (* 1959), deutscher Eishockeytorwart
 Hannes Hegen (eigentlich Johannes Hegenbarth, 1925–2014), deutscher Comiczeichner
 Josef Hegen (1907–1969), kommunistischer Politiker
 Manuel Hegen (* 1992), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Haegen (Begriffsklärung)
 Hägen
 Van der Haegen